Ветерсвілле́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 39 км на північний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 226 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 576,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ветерсвіллер на сайті французького Національного інституту географії
 Ветерсвіллер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ветерсвіллер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ветерсвіллер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ветерсвіллер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нижній Рейн